Abidos je ime več krajev:
 Abidos, Egipt
 Abidos, Dardanele